Соревнования по прыжкам с 3-метрового трамплина среди женщин на летней Универсиаде 2015 в Кванджу прошли 7-8 июля 2015 года. В соревновании приняли участие 28 спортсменок.

Расписание соревнования

Формат соревнований 
В квалификационном раунде 28 спортсменок совершают по 5 прыжков. Первые 18 участниц по набранным баллам попадают в полуфинал с ограничением не более 2 представительниц от одной страны. В полуфинале оставшиеся 18 спортсменок также совершают по 5 прыжков и 12 лучших выходят в финал. В финале 12 лучших спортсменок разыгрывают комплект наград совершая 5 прыжков.

Квалификация 

*Эти спортсменки не попали в полуфинал, так как за награду может бороться только 2 представительницы от одной страны.

Полуфинал

Финал 

Прыжки в воду на летней Универсиаде 2015